Copa América - torneio de futebol entre países da América do Sul
 Copa América de Futsal - torneio de futsal entre países da América do Sul
 Copa América de Basquetebol - torneio de basquetebol entre países das Américas
 Copa América de Voleibol - torneio de voleibol entre países das Américas
 America's Cup - competição internacional de vela

Desambiguação